Покосный — топоним в России:

 Покосный — ручей в Республике Карелии, приток реки Вожмы.
 Покосный — ручей в Республике Карелии, приток реки Левашки.
 Покосный — посёлок в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1968 г.

Примечания